I9, i9 eller I 9 kan avse:
 Intel Core i9 – en processorfamilj från Intel
 I 9 – ett tidigare infanteriförband, se Skaraborgs regemente (infanteri)